Die Communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 23. November 2012 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lalinde.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bastides DordognePerigord
Gegründet 2012